Сигізмунд (Михайло) Вишневецький ( 1540 —  1552) — руський князь герба Корибут, королівський паж.

Третій син князя і магната Івана Вишневецького та Марії Магдалени Бранкович. Змалку виховувався при дворі Сигізмунда II Августа й належав до ґрона його особистих пажів. 1552 р. супроводжував короля в поїздці до Кенігсберга (Кролевця), де прусський герцог Альберт Гогенцоллерн влаштував польову виставу з фейєрверком. Раптом вибухнула діжка з порохом, куля влучила прямісінько в голову Вишневецького, що стояв поруч. Шматки мозку хлопчини розлетілися врізнобіч й трапили на Сигізмунда. Той, однак, зберіг самовладання, хоча йому самому загрожувала небезпека. Ба більше, він великодушно попросив Гогенцоллерна вибачити пушкарю, розуміючи, що це —  нещасний випадок, а не умисне діяння. Втім, герцог звелів його стратити.

Тогочасні хроністи, зокрема Йоахім Бельський, пишучи про подію, безпосередньо не вказують імені кн. Вишневецького. Сигізмундом його вперше називає Каспер Несецький, з подачі котрого версія отримала широке поширення. Зате Матей Стрийковський, який був добре обізнаний з родиною Вишневецьких, зазначає, що хлопчика звали Михайлом. Про те, що Іван мав сина Михайла, свідчить і пом'яник Києво-Печерського монастиря.

Див. також 
 Олександра Іванівна Вишневецька

Джерела 
 

Вишневецькі